XIV чемпионат мира по волейболу среди девушек проходил с 7 по 16 августа 2015 года в Лиме с участием 20 команд, составленных из игроков не старше 1998 года рождения. Победителем чемпионата стала сборная Италии.

Квалификация 

Жеребьёвка чемпионата состоялась 11 июня 2015 года в Лиме.

Арены 
 Eduardo Dibos Coliseum (вмещает 5000 зрителей) — группы A, B, плей-офф.
 Miguel Grau Coliseum (вмещает 3500 зрителей) — группы C, D, плей-офф.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Классификационные матчи

За 5—8-е места

За 9—16-е места

За 17—20-е места

Символическая сборная и MVP 

Самым ценным игроком турнира признана Паола Эгону.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола

2015
2015 год в волейболе
Чемпионаты мира в Перу
Спорт в Перу в 2015 году
Август 2015 года
Волейбол
Международные спортивные соревнования в Лиме
Международные соревнования по волейболу в Перу